Ile Pierre kan syfta på följande platser:

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Île Pierre, ö i atollen Peros Banhos,

Franska Guyana 

 Île Catalin, ö, 

Robotskapade Franska Guyanaförgreningar